Panaceae, tribus brestanjevki, dio potporodice Aralioideae. Sastoji se od 33 roda, od kojih je tipični panaks. 

Panaceae je i porodica gljiva iz reda Polyporales

Rodovi: 

 Fatsia Decne. & Planch. (3 spp.)
 Plerandra A. Gray (34 spp.)
 Neocussonia Hutch. (16 spp.)
 Astropanax Seem. (14 spp.)
 Crepinella Marchal (32 spp.)
 Frodinia Lowry & G. M. Plunkett (2 spp.)
 Didymopanax Decne. & Planch. (37 spp.)
 Sciodaphyllum P. Browne (147 spp.)
 Schefflera J. R. Forst. & G. Forst. (17 spp.)
 Schefflera s. lat. (12 spp.)
 Heptapleurum Gaertn. (318 spp.)
 Oplopanax (Torr. & A. Gray) Miq. (3 spp.)
 Seemannaralia R. Vig. (1 sp.)
 Tetrapanax (K. Koch) K. Koch & Fintelm. (1 sp.)
 Merrilliopanax H. L. Li (3 spp.)
 Gamblea C. B. Clarke (4 spp.)
 Woodburnia Prain (1 sp.)
 Trevesia Vis. (10 spp.)
 Dendropanax Decne. & Planch. (95 spp.)
 Kalopanax Miq. (1 sp.)
 Osmoxylon Miq. (62 spp.)
 Sinopanax H. L. Li (1 sp.)
 Meryta J. R. Forst. & G. Forst. (34 spp.)
 Polyscias J. R. Forst. & G. Forst. (184 spp.)
 Anakasia Philipson (1 sp.)
 Raukaua Seem. (6 spp.)
 Pseudopanax K. Koch (12 spp.)
 Astrotricha DC. (20 spp.)
 Panax L. (12 spp.)
 Nanopanax A. Haines (1 sp.)
 Cheirodendron Nutt. ex Seem. (6 spp.)
 Chengiopanax C. B. Shang & J. Y. Huang (2 spp.)
 Eleutherococcus Maxim. (35 spp.)

Izvori 

Aralioideae